Okręty australijskie noszące nazwę HMAS „Diamantina” pochodzącą od rzeki Diamantina w Queensland.
 Pierwszy „Diamantina” (K377) był fregatą typu River która weszła do służby po raz pierwszy w 1945 roku, po raz ostatni została wycofana w 1980 roku i obecnie jest okrętem-muzeum
 Drugi „Diamantina” (M 86) jest niszczycielem min typu Huon, który wszedł do służby w roku 2001 i nadal znajduje się w służbie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Diamantina